L'US Open masculin 2006 est l'édition 2006 de l'US Open qui se déroule à Boston du 12 au . 

Grégory Gaultier remporte le titre en battant le champion du monde Amr Shabana en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2006

Liens externes 

Masculin 2006
PSA World Series 2006
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en novembre 2006